Бе́лфаст () — одноимённый город-регион на юго-востоке Северной Ирландии. По количеству жителей является крупнейшим из всех регионов Северной Ирландии.

Результаты выборов в регионе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Районы Северной Ирландии
Антрим